Натуральне число 1125
 1125 рік до нашої ери
 1125 рік нашої ери